Armeens voetbalelftal onder 16 (mannen)
Armeens voetbalelftal onder 16 (vrouwen)